Buli  (južnohalmaherski jezik), južnohalmaherski jezik
Buli (šport), športski termin, često se koristi u hokeju